Drymocallis – rodzaj bylin z rodziny różowatych. Obejmuje około 25 gatunków występujących na półkuli północnej w Eurazji i w Ameryce Północnej (od północno-zachodniego Meksyku na północ), głównie w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce rośnie jeden gatunek tu zaliczany, wcześniej tradycyjnie włączany do rodzaju pięciornik, stąd zwany pięciornikiem skalnym Drymocallis rupestris (d. Potentilla rupestris).

Morfologia 
 Pokrój Byliny osiągające od 5 do 100 cm wysokości, rosnące kępiasto lub tworzące rozłogi. Pędy (pojedyncze lub liczne) owłosione rzadko lub gęsto krótkimi włoskami gruczołowatymi.
 Liście Skrętoległe, skupione głównie w przyziemnej rozecie liściowej, liście łodygowe nieliczne, zmniejszają się ku górze. U nasady liści trwałe przylistki. Blaszka nieparzystopierzasta osiąga od 1 do 25 cm długości, składa się z 5–13 listków o kształcie jajowatym, eliptycznym do rombowatego, na brzegu pojedynczo lub podwójnie piłkowanych.
 Kwiaty Skupione w szczytowym, luźnym lub gęstym kwiatostanie po 2 do około 50 i więcej, z przysadkami podobnymi do liści. Kwiaty osiągają średnicę od 3 do 25 mm, przy czym te najdrobniejsze mają taki rozmiar z powodu wzniesienia płatków ku górze. Działek kielicha jest 5, przy czym wsparte są dodatkowo ościstymi 5 listkami kieliszka. Płatki białe lub żółte, rzadziej różowo nabiegłe. Pręciki są liczne (20–40), krótsze od płatków. Zalążnia górna z licznymi (10–80), nagimi owocolistkami.
 Owoce Liczne, nagie, jednonasienne niełupki odpadające pojedynczo, o długości od 0,7 do 1,5 mm.

Systematyka 
Rodzaj wyodrębniony w wyniku stwierdzenia w analizach morfologicznych i molekularnych bliższego pokrewieństwa zaliczanych tu roślin (tradycyjnie ujmowanych jako należące do rodzaju pięciornik (Potentilla) w ramach sekcji sect. Rupestres (lub podrodzaju subg. Closterostyles)) z roślinami z podplemienia Fragariinae.
 
Jeden z rodzajów podplemienia Fragariinae, do którego należą m.in. przywrotnik (Alchemilla), poziomka (Fragaria) i sybaldia (Sibbaldia). Grupa ta jest siostrzana dla rodzaju pięciornik (Potentilla), wraz z którym tworzy plemię Potentilleae z podrodziny Rosoideae w obrębie różowatych (Rosaceae). Rodzina ta z kolei jest kladem bazalnym w obrębie rzędu różowców (Rosales).

 Pozycja na drzewie filogenetycznym plemienia

 Wykaz gatunków 
Diagnoza taksonomiczna gatunków, zwłaszcza północnoamerykańskich wymaga weryfikacji, stąd wykaz gatunków zaakceptowanych w tym rodzaju jest niepełny.

 Drymocallis arizonica Rydb.
 Drymocallis ashlandica (Greene) Rydb.
 Drymocallis cuneifolia Rydb.
 Drymocallis damghanensis Naderi & Faghir
 Drymocallis deseretica Ertter
 Drymocallis fissa (Nutt.) Rydb.
 Drymocallis geoides (M.Bieb.) Soják
 Drymocallis glabrata Rydb.
 Drymocallis glandulosa (Lindl.) Rydb.
 Drymocallis hansenii (Greene) Rydb.
 Drymocallis inquinans (Turcz.) Soják
 Drymocallis longisepala (Strid) Kurtto & Strid
 Drymocallis micropetala Rydb.
 Drymocallis pseudorupestris (Rydb.) Rydb.
 Drymocallis × pumila Rydb.
 Drymocallis rupestris (L.) Soják – pięciornik skalny
 Drymocallis × valida (Greene) Piper

Przypisy 

Różowate